«Самсунспор» () — турецкий футбольный клуб из города Самсун, выступающий в Турецкой первой лиге. Основан в 1965 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Самсун», вмещающем 34 000 зрителей. В Турецкой Суперлиге в общей сложности команда провела 29 сезонов, последним из которых является сезон 2005/06. Главным достижением клуба являются третьи места в турецкой Суперлиге в 1986 и 1987 годах.

Достижения 
 Чемпионат Турции
 Бронза (2): 1985/86, 1986/87.
 Кубок Турции
 Финалист (1): 1987/88.
 Балканский Кубок
 Победитель (1): 1993/94.

Выступления в еврокубках 

2Р - второй раунд,
3Р - третий раунд,
1/2 - полуфинал.

Текущий состав 

По состоянию на 28 марта 2018 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Сайт болельщиков клуба 

Футбольные клубы Турции
ФК «Самсунспор»